Die 49. Ausgabe der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wurde vom 21. Januar bis zum 21. November 2021 ausgetragen.

Teams und Fahrer 

Anfangs der Saison 2021 löst Pirelli den bisherigen Reifenlieferant Michelin in der obersten Rallye-Klasse WRC ab.

Craig Breen und Dani Sordo, mit ihren neuen Co-Piloten Borja Rozada und Cándido Carrera, teilten sich einen Hyundai i20 Coupe WRC. Dani Sordo startete beim ersten WM-Lauf der Saison bei der Rallye Monte Carlo. Adrien Fourmaux bestritt einige Rallyes in einem World Rally Car von M-Sport. Bei den übrigen WM-Läufen fuhr er in der WRC2 mit einem Ford Fiesta Rally2, ebenfalls gewartet vom M-Sport Ford Team.

Eine knappe Woche vor dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo hat Thierry Neuville den Co-Pilot ausgewechselt. Nach zehn Jahren beendete er die Zusammenarbeit mit Nicolas Gilsoul. Neuer Navigator an Neuvilles Seite war der 28-jährige Martijn Wydaeghe, ebenfalls wie Neuville aus Belgien.

Kalender 
Der Kalender für die Rallye-Weltmeisterschaft 2021 umfasste 12 Läufe. Die geplante Rallye Schweden wurde abgesagt wegen COVID-19. Kroatien bekam zum ersten Mal in der Geschichte der WRC einen WM-Lauf zugesprochen. Zum zweiten Mal im Kalender war die Rallye Estland nach 2020. Die Rallye Großbritannien wurde durch die Rallye Belgien (Ypern) ersetzt. Die seit 2002 nicht mehr gefahrene Rallye Safari in Kenia war neu im Kalender. Die Rallye Deutschland, Australien, Mexiko, Türkei, Korsika und Argentinien erscheinen 2021 nicht im Kalender. Die Rallye Chile wurde durch die Rallye Griechenland ersetzt. Die Rallye Finnland schob man vom Sommer in den Herbst. Die Rallye Japan als Saisonabschluss wurde im September abgesagt. Die Rallye Monza sprang, wie schon im Jahr 2020, als Ersatz ein.

Klassifikationen

Fahrer-Weltmeisterschaft 

Die WM-Punkte werden an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.
Für die Power-Stage erhielten die fünf schnellsten Fahrer jeweils 5-4-3-2-1 Bonuspunkte.

Herstellerwertung

Fahrerwertung WRC2

Fahrerwertung WRC3

Fahrerwertung JWRC

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks 

 Offizielle Website der WRC

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2021